Barczewo (stad), stad in Polen
 Barczewo (gemeente), gemeente in Polen